Rogers Cup 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Rogers Cup rozgrywany w dniach 3–11 sierpnia 2013 roku w Toronto na kortach twardych o puli nagród 2 369 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
WTA Tour